

Biografia 
Nato a Marino nel 1970, dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, nel 1994 si laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma e svolge la professione di avvocato civilista.

Attività politica 
Nel 2001 si iscrive ai Democratici di Sinistra e nel 2003 viene eletto consigliere comunale di maggioranza a Marino. Nel 2006 viene rieletto consigliere comunale, anche se d'opposizione. L'anno successivo aderisce al Partito Democratico. 

Alle elezioni provinciali del 2008, viene eletto consigliere provinciale a Roma, supportando la giunta guidata da Nicola Zingaretti, mentre alle elezioni primarie del PD del 2009 sostiene la mozione di Pier Luigi Bersani, venendo eletto membro dell'Assemblea Nazionale del partito. Nel 2013 decide di non ricandidarsi in Consiglio provinciale per dedicarsi di più all'attività professionale. Tuttavia non lascia gli incarichi interni al PD. 

In occasione delle elezioni amministrative del 2016, viene nominato nello staff comunicazione del candidato sindaco di Roma del Partito Democratico e del centro-sinistra Roberto Giachetti, anche se poi quest'ultimo non verrà eletto sindaco.

Senatore 
Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto Senatore della Repubblica in quota PD presso la Circoscrizione Lazio; diviene membro della 2° Commissione permanente Giustizia, mentre della Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria sino al 29 luglio 2020, per entrare a far parte della 12° Commissione permanente Igiene e Sanità. 

Nel 2019 viene eletto nella Direzione Nazionale del Partito Democratico. 

Il 12 marzo 2021 deposita una proposta di legge, di cui è relatore e primo firmatario, che istituisce criteri più rigidi per quanto riguarda la selezione ai concorsi pubblici del personale medico-ospedaliero, che verrà poi approvata in via definitiva dal Senato il 4 maggio 2022 con 189 sì, 34 no e 3 astenuti e firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il successivo 11 maggio. La legge diverrà poi nota come legge Bertazzoni.